River Hills ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 River Hills (Tennessee)
 River Hills (Texas)
 River Hills (Wisconsin)

in Kanada:
 River Hills (Manitoba)

Siehe auch:
 River Hill